El término batalla de Beerseba puede hacer referencia a alguno de los siguientes enfrentamientos ocurridos en la ciudad israelita de Beerseba:

 la Batalla de Beerseba de 1917, parte de la Campaña del Sinaí y Palestina en la Primera Guerra Mundial;
 la Batalla de Beerseba de 1948, parte de la Operación Yoav en la Guerra árabe-israelí de 1948.